Краснознаменка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Краснознаменка — село в Узункольском районе Костанайской области, ликвидировано в 1990-е годы.

Россия 
 Краснознаменка — село в Курьинском районе Алтайского края.
 Краснознаменка — село в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Краснознаменка — деревня в Звериноголовском районе Курганской области.
 Краснознаменка — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Краснознаменка — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Краснознаменка — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Краснознаменка — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Краснознаменка — село в Кувандыкском округе Оренбургской области.
 Краснознаменка — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
 Краснознаменка — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Краснознаменка — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Краснознаменка — до 2016 года название села Беляковка в Межевском районе Днепропетровской области.
 Краснознаменка — до 2016 года название села Сергеевка в Гадячском районе Полтавской области.
 Краснознаменка — до 2016 года название села Александровка в Голопристанском районе Херсонской области.